George Biddell Airy (1801-1892) – astronomo e matematico inglese; è l'eponimo delle nozioni che seguono.

 Airy – cratere lunare dedicato a George Biddell Airy
 Airy – cratere su Marte dedicato a George Biddell Airy
 Airy-0 – cratere che definisce il meridiano fondamentale di Marte
 Funzioni di Airy – due funzioni speciali
 Disco di Airy – sistema di diffrazione in ottica
 Punti di Airy – punti di riferimento scelti per minimizzare la distorsione di campioni standard di lunghezza, ad esempio del prototipo internazionale del metro